Абрамчик — фамилия. Известные носители:
 Абрамчик, Николай Семёнович (1903—1970) — белорусский журналист, политический и общественный деятель, эмигрант.
 Абрамчик, Нина (литературный псевдоним Нина Роса; 1916—2004) — белорусский общественно-политический деятель, писательница. 
 Абрамчик, Рюдигер (род. 1956) — немецкий футболист и тренер.